The Patriot is de naam van diverse films, waaronder:
 The Patriot (1928) van Ernst Lubitch met Emil Jennings
 The Patriot (1986) van Frank Harris met Gregg Henry
 The Patriot (1998) van Dean Semler met Steven Seagal
 The Patriot (2000) van Roland Emmerich met Mel Gibson